Список правителей Швабии

Герцоги Алеманнии

Маркграфы Реции

Пфальцграфы Швабии

Герцоги Швабии

Герцоги Церинген 
В данном разделе приводится список правителей герцогства Церинген, образованного в 1098 году из части земель, входивших в герцогство Швабия.

См. также 
 Герцогство Швабия

Ссылки 
 

 
Швабия